Песма Евровизије 1979. било је 24. по реду такмичење за најбољу Песму Евровизије и одржано је 31. марта 1979. у Међународном конгресном центру у Јерусалиму у Израелу. Водитељи такмичења су били Јардена Арази и Данијел Пер.  Било је ово последњи пут да се такмичење одржи у марту.

Ово је био и први пут да је Песма Евровизије одржана ван географски граница Европе, у већинској јеврејској земљи и у земљи семитских језика.

Деветнаест земаља је учествовало: иако је првобитно требало да учествује, Турска се повукла у последњем тренутку због притиска арапских земаља. Израел је остварио другу победу заредом, али није организовала такмичење 1980. године.

Резултати

Извођачи који су учествовали раније

Таблица расподеле гласова

Извори 

Песма Евровизије 1979.
Песма Евровизије по годинама
Музика у 1979.